Кла́ус То́йбер:
 Клаус Тойбер () — немецкий футболист, играл на позиции нападающего.
 Клаус Тойбер () — известный немецкий разработчик настольных игр.